Il a été confirmé que la pandémie de Covid-19 s'est propagée au territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar en mars 2020. Le premier décès à Gibraltar est survenu le 11 novembre 2020. Au 18 mars 2021, il y avait 4 270 cas confirmés, 4 146 guérisons et 94 décès. Depuis avril 2021, Gibraltar est le premier territoire où suffisamment de personnes ont été vaccinées pour atteindre l’immunité collective.

Contexte 

Le 12 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé qu'un nouveau coronavirus était la cause d'une maladie respiratoire chez un groupe de personnes dans la ville de Wuhan, province du Hubei, en Chine, qui a été signalée à l'OMS le 31 décembre 2019.

Le taux de létalité du Covid-19 a été bien inférieur à celui du SRAS de 2003, mais la transmission a été significativement plus élevée, avec un nombre total de décès significatif. À partir du 19 mars 2021, Public Health England n'a plus classé le COVID-19 comme une "maladie infectieuse à conséquences élevées".

Chronologie

Mars à juin 2020 

Le 4 mars, le premier cas a été confirmé. L'infecté était une personne qui avait voyagé du nord de l'Italie via l'aéroport de Malaga. Le patient était en auto-isolement. Le 7 mars, le patient a été testé négatif et a été autorisé à mettre fin à l'auto-isolement. À ce stade à Gibraltar, 63 autres personnes étaient en isolement.

Le confinement social total a commencé le 24 mars, avec certaines exceptions pour les travailleurs et entreprises essentiels, les plus de 70 ans étant déjà confiné.

Au 27 mars, 42 personnes avaient été testées positives au COVID-19 à Gibraltar, dont deux travailleurs des services résidentiels pour personnes âgées de Mount Alvernia.

Fin mars, un hôpital de campagne Florence Nightingale de  a été achevé sur l'.

En avril, le confinement général a été prolongé jusqu'au 22 mai, Gibraltar ayant le 23 avril quatre cas actifs avec  guéries. Plus de  ont été effectués.

Le 9 mai, la frontière avec l'Espagne a été ouverte aux résidents espagnols titulaires de contrats de travail non essentiels à Gibraltar pour leur permettre de reprendre le travail. De nombreuses entreprises de Gibraltar ont été autorisées à rouvrir à partir du 4 mai.

Au 14 mai,  avaient été enregistrés mais avec  et aucun décès.

Au  juin, il y avait 12 cas actifs à Gibraltar et sept autres travailleurs transfrontaliers vivant en Espagne étaient également positifs.  avaient été effectués, ceux confirmés positifs étaient de 170, avec 19 actifs et 151 récupérés. Au 22 juin, il n'y avait aucun cas actif, 176 cas s'étaient rétablis et 11 129 tests avaient été effectués. Un cas actif a été localisé le 27 juin.

Une application appelée  a été lancée le 18 juin, disponible à la fois sur Apple et Google, dans le but de réduire la transmission du COVID-19 en informant les utilisateurs qu'ils avaient été proches d'une personne testée positive. Des alertes sont envoyées en cas de contact étroit avec un autre utilisateur de l'application qui s'est trouvé à moins de 2 mètres d'une personne infectée pendant 15 minutes ou plus.

Juillet à septembre 2020 

Au 17 août, il y avait 19 cas actifs (17 résidents, 2 visiteurs),  confirmés et . 215 étaient actuellement en isolement,  avaient été effectués.

Au 2 septembre, il y avait 42 cas actifs (42 résidents, 0 visiteur) avec  confirmés et . 206 étaient en isolement et  avaient été effectués.

À partir du 8 septembre, une interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes dans la plupart des circonstances a été introduite avec une amende de  applicable, bien que cela puisse grimper à  et 3 mois de prison. Au 20 septembre, il y avait 21 cas actifs (21 résidents, 0 visiteurs) avec  confirmés et . 172 étaient en isolement et  avaient été effectués.

Octobre à décembre 2020 

Avec un nombre croissant de tests positifs préoccupants et pour éviter un autre verrouillage, le gouvernement a annoncé qu'il augmenterait la capacité de tests à  avec un test salivaire pour les écoliers est les travailleurs scolaires toutes les deux semaines.
Services aux résidents âgés placés en confinement, à partir du 23 octobre les groupes seront réduits à 16, dans les restaurants une limite de 8 par table, moins de tables et dernières commandes à , dans les bars dernières commandes à  et fermeture à , port du masques fortement recommandé dans les lieux publics. Les cas ont dépassé les 500 à la mi-octobre.

Le premier décès a été enregistré le 11 novembre, le deuxième le 17 novembre, le troisième le 19 novembre, tous trois dans le service résidentiel pour personnes âgées de Gibraltar. Le quatrième décès était dans la soixantaine et le cinquième dans la quarantaine, tous deux avec des problèmes de santé sous-jacents. Les cas ont dépassé le millier fin novembre.

Le sixième décès du au Covid-19, un homme âgé entre 65 et 70 ans, a été enregistré le 13 décembre, l'augmentation des cas provoquant un couvre-feu à 19 heures pour les bars et restaurants à partir du 18 décembre. Les cas ont doublé, dépassant les  alors qu'un couvre-feu a été annoncé entre 22 heures et 6 heures du matin ainsi que la fermeture de tous les magasins non essentiels, y compris les coiffeurs et les salons de beauté jusqu'au 10 janvier.

Janvier à Octobre 2021 

Avec de nouveaux cas en moyenne plus de 100 par jour et une deuxième unité de soins intensifs en cours d'ouverture, un verrouillage complet a été mis en place, pour durer 14 jours, les résidents n'étaient pas autorisés à quitter la maison sauf pour le travail, l'exercice, les besoins essentiels ou des raisons médicales. Les vaccinations ont commencé le 10 janvier avec le personnel hospitalier de première ligne.

Le 18 janvier, il a été signalé que les décès avaient atteint 45 et qu'il y avait 681 cas actifs. Cependant 5 847 doses de vaccin avaient été administrées, correspondant à 17,3 % de la population. Au 26 janvier, 11 073 personnes avaient été vaccinées, soit 33,8 % de la population. Le 29 janvier, le gouvernement de Gibraltar a annoncé que la phase 1 du programme de vaccination était terminée, avec plus de 12 800 (37,9 %) vaccinations.  PLa phase 2 a commencé le 31 janvier, après la réception d'un vaccin supplémentaire le 30 janvier, et a fourni des deuxièmes doses aux personnes les plus à risque, puis des premières doses à toutes les personnes à haut risque ou aux travailleurs prioritaires qui n'en avaient pas reçu.

Le 2 février, le gouvernement a confirmé le 79e décès dû à la maladie. Toujours le 2 février, la Gibraltar Health Authority a annoncé une ligne directe pour les étudiants qui étudient à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, pour s'inscrire à la vaccination. L'objectif de santé publique était d'éviter que ces étudiants ne transmettent le virus à des parents plus âgés et plus sensibles à leur retour.

Le 18 mars, le Secrétaire d'État à la Santé Matt Hancock  a annoncé que Gibraltar avait achevé la vaccination de toute sa population adulte contre le COVID-19. En conséquence, Gibraltar est devenu la première région au monde à le faire. Selon CNN, plus de 90 % des adultes avaient reçu au moins une dose de vaccin au 1er avril, tandis que Medical Xpress a déclaré que 85 % des adultes de Gibraltar étaient "entièrement inoculés" au 9 avril. De plus, la plupart des Espagnols qui travaillent sur le territoire ont été vaccinés. En réponse, Gibraltar a révoqué la plupart des mesures mises en place pendant la pandémie, mettant notamment fin au port obligatoire du masque dans les espaces extérieurs. Au 4 mai, le territoire n'avait pas enregistré de nouveau cas depuis six semaines.

Cependant, les cas ont de nouveau augmenté en juillet, avec un pic de 361 cas. La poussée a été imputée au variant Delta. En réponse, le gouvernement a de nouveau imposé des restrictions sur les rassemblements, les grands événements étant annulés et les participants à de petits événements devant fournir une preuve de vaccination et un test négatif. Au cours de l'été 2021, les cas sont restés relativement faibles et des rappels ont commencé à être administrés aux groupes vulnérables. Une épidémie communautaire en octobre qui a entraîné une augmentation de 54 à 198 cas au cours du mois a incité le gouvernement à émettre des avertissements concernant les rassemblements publics, mais les hospitalisations restent faibles. La vaccination des jeunes de 12 à 15 ans a également commencé à la fin d’octobre, avant le déploiement prévu à mi-parcours en raison de l’arrivée précoce des vaccins Pfizer.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Pandémie de Covid-19 par pays et territoire
Pandémie de Covid-19 en Europe
Pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni
Pandémie de Covid-19 dans les territoires britanniques d'outre-mer

Lien externe 

Coronavirus information 

Gibraltar
Gibraltar
Santé à Gibraltar
2020 à Gibraltar
2021 à Gibraltar